USS Catawba je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Catawba (1864)
 USS Catawba (YT-32) 
 USS Catawba (ATA-210)

Catawba